Конде, Альфредо () — испанский (галисийский) писатель.

Альфредо Конде родился в семье, принадлежавшей к среднему классу. Родители были «гальегисты» по убеждениям — то есть защитники самобытности и автономии Галисии. Окончил университет в Сантьяго-де-Компостела, после учёбы посвятил себя одновременно политике и литературе. Избирался в парламент Галисии.

Творчество 
Альфредо Конде пишет на галисийском и испанском языках, в зрелые годы все чаще отдавая предпочтение последнему. Член ПЕН-клуба Галисии, неоднократный лауреат литературных премий. Широкую известность получил его роман «Ромасанта». Исповедь убийцы из Альяриса, рассказанная им самим". Он основан на реальной истории серийного убийцы, наводившего ужас на Галисию в XIX веке. Трактовка истории Ромасанты, предложенная Конде была впоследствии использована в фильме «Ромасанта. Охота на оборотня».

Романы на русском 
 Ноа и её память, «Издательство Санкт-Петербургского университета», ISBN 5-288-02747-1, 2000 г.
 Грифон, Азбука-классика, ISBN 5-352-00252-7; 2002 г.
 Синий кобальт: Возможная история жизни маркиза Саргаделоса, Азбука-классика, ISBN 5-352-00452-X; 2003 г.
 Ромасанта: Человек-волк, Азбука-классика, ISBN 5-352-01004-X; 2004 г.
 Тайна апостола Иакова, «Азбука, Азбука-Аттикус», ISBN 978-5-389-02905-7, 2012 г.

Ссылки 
 Сайт писателя

Примечания 

Писатели Испании
Писатели Галисии
Многоязычные писатели